Путь всякой плоти ():
 «Путь всякой плоти» — роман Сэмюэля Батлера 1903 года.
 «Путь всякой плоти» — немая драма Виктора Флеминга 1927 года.
 «Путь всякой плоти» — ремейк фильма 1927 года.